Merchan oder Merchán ist der Familienname folgender Personen:

 Chucho Merchan (* 1952), kolumbianischer Rockgitarrist
 Marco Antonio Merchán Ladino (* 1970), kolumbianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Vélez